Ґрем, Ґреям  ['greɪəm] — ім'я та прізвище шотландського походження, походить від місця Ґрантем (Grantham) у Лінкольнширі.

Ім'я 
 Ґрем Арнольд (; 1963) — австралійський футболіст, нападник.
 Ґрем Брукгаус (; 1962) — британський сучасний п'ятиборець, олімпійський медаліст (1988).
 Грем Вірнкомб (; 1934—1992) — валлійський футболіст, воротар.
 Ґрем Гілл (; 1929—1975) — британський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1962, 1968).
 Ґрем Зусі (; 1986) — американський футболіст, півзахисник.
 Грем Ле Со (; 1968) — англійський футболіст, захисник.
 Ґрем Леґґат (; 1934—2015) — шотландський футболіст, нападник.
 Ґрем Нотт (; 1997) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Ґрем Рікс (; 1957) — англійський футболіст, півзахисник, тренер.
 Ґрем Свіфт (; 1949) — британський письменник.
 Ґрем Сміт (; 1976) — британський плавець, олімпійський медаліст (1996).
 Ґрем Сунес (; 1953) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Ґрем Тейлор (; 1944—2017) — англійський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Ґрем Янґ (; 1947—1990) — серійний убивця.

Прізвище 
 Анґус Ґрем (; бл.1813—1896) — шотландський стронґмен.
 Біллі Ґрем (;  1918) — американський християнський євангеліст.
 Боб Ґрем (; 1936) — американський політик-демократ.
 Гарлі Ґрем (; 2001) — американська кіно- та телеакторка.
 Гвендолін Ґрем ( 1963) -американська жінка-серійна вбивця, засуджена за вбивство п'ятьох літніх жінок у Волкері, штату Мічиган, передмісті Гранд-Рапідс, в 1980-х роках.
 Гізер Ґрем (;  1970) — американська кіно- і телеакторка.
 Ґлорія Ґрем (; 1923—1981) — американська акторка, володарка премії «Оскар» (1953).
 Девід Ґрем (;  1991) — австралійський фристайліст.
 Девонте Грем (; 1995) — американський професійний баскетболіст.
 Денні Ґрем (;  1991) — англійський футболіст.
 Джон Ґрем (;  1975) — американський хокеїст.
 Джордж Ґрем (; 1944) — шотландський футболіст та футбольний тренер.
 Ендрю Ґрем (; 1815—1908) — ірландський астроном.
 Ешлі Ґрем (;  1987) — американська модель.
 Катерина Ґрем ( 1989) — американська кіноакторка, співачка і танцівниця.
 Кеннет Ґрем (; 1859—1932) — шотландський письменник.
 Керолайн Ґрем (;  1931) — англійський драматург, сценаристка та письменниця.
 Кетрін Ґрем (; 1917—2001) — американська жінка-видавець.
 Лен Ґрем (, 1925—2007) — північноірландський футболіст.
 Леслі Ґрем (; 1911—1953) — британський мотогонщик, перший чемпіон світу у класі 500cc MotoGP (1949 року).
 Ліам Ґрем (; 1992) — новозеландський футболіст, захисник.
 Ліндсі Ґрем (; 1955) — американський політик-республіканець.
 Лорен Р. Ґрем (; 1933) — американський історик науки, філософ, дослідник історії російської і радянської наук.
 Лорен Гелен Ґрем (;  1967) — американська кіноакторка.
 Марта Ґрем (; 1894—1991) — американська танцівниця.
 Метт Ґрем (; 1994) — австралійський фристайліст, спеціаліст з могулу, олімпійський медаліст (2018).
 Пол Ґрем (;  1964) — американський підприємець, програміст та есеїст.
 Роберт Ґрем (; 1786—1845) — британський (шотландський) ботанік, професор ботаніки, лікар, доктор медицини.
 Рональд Ґрем (; 1935) — американський математик.
 Томас Ґрем (; 1805—1869) — шотландський хімік, один із основоположників колоїдної хімії.
 Флоренс Найтінгейл Ґрем (; 1884—1966) — справжнє ім'я Елізабет Арден канадської підприємниці, косметолога, засновниці косметичної імперії Elizabeth Arden, Inc. у США.
 Френсіс Ґрем-Сміт (; 1923) — англійський астроном.